Башня (уменьш. — башенка; ) — может означать:

 Башня — карта № 16 старших арканов колоды Таро.
  — математическая конструкция.

Инженерное сооружение 
 Башня — высокое инженерное сооружение, представляющее собой эксплуатируемую конструкцию для кратковременного использования (для похода, прогулки, экскурсии).
 Эйфелева башня
 Сухарева башня и др.
 Жилая башня, небоскрёб — высокое инженерное сооружение, представляющее собой эксплуатируемую конструкцию для постоянного использования (для жилья).
 Пкиерская башня
 Тумсойская башня и др.
 Телебашня, радиобашня — высокое инженерное сооружение, предназначенное для коммуникации и связи.
 Шуховская башня и др.
 Башня — подвижная установка вооружения.
 Башня — частный случай башенных артиллерийских установок для морской артиллерии.
 Осадная башня — передвижная башня; осадное орудие, предназначенное для обеспечения быстрого доступа осаждающих на стены осаждаемой крепости.
 Башня — металлоконструкция грузоподъёмного крана, жёстко закреплённая в вертикальном положении на опорной части, либо на поворотной платформе и обеспечивающая ему необходимую высоту подъёма.

СМИ, искусство

Литература 
 «Башня» (2005) — роман Дмитрия Сафонова.
 «Тёмная Башня» — цикл книг американского писателя Стивена Кинга.

Фильмы 
 «Башня» (1928) — французский короткометражный документальный фильм Рене Клера.
 «Башня» (1987) — советский фильм режиссёра Виктора Трегубовича.
 «Башня» (2010) — российский телесериал, транслировавшийся по каналу ТВ-3.
 «Башня» (2012) — корейский фильм режиссёра Кима Джи Хуна.

Телепрограммы 
 «Башня» — молодёжная телепередача выходившая на телеканале РТР.

См. также 

 Водонапорная башня
 Крепостная башня
 Сторожевая башня